

Мірошкіно — село, Первомайський район, Оренбурзька область
 Мірошкіно — село, Ташлинський район, Оренбурзька область